Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 5001-6000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

5001 – 5100

5101 – 5200

5201 – 5300

5301 – 5400

5401 – 5500

5501 – 5600

5601 – 5700

5701 – 5800

5801 – 5900

5901 – 6000

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 5001